Австрійсько-французькі війни — серія воєн у XVII — XX ст. за політичне домінування в Європі між Австрією (Священною Римською імперією, Австрійською імперією, Австро-Угорщиною) і Францією (французькими королівством, республіками й імперіями). Завершилися поразкою австрійців, які втратили свої численні історичні володіння та внутрішні колонії (Богемію, Угорщину, Хорватію, Нідерланди, італійські землі тощо).

Список 
 1635–1648: Тридцятирічна війна (остання фаза)
 1672–1678: Французько-голландська війна
 1688–1697: Війна Аугсбурзької ліги
 1701–1714: Війна за іспанську спадщину
 1733–1735: Війна за польську спадщину
 1741–1748: Війна за австрійську спадщину
 Французькі революційні війни:
 1792–1797: Війна першої коаліції
 1798–1801: Війна другої коаліції
 Наполеонівські війни:
 1805: Війна третьої коаліції
 1809: Війна п'ятої коаліції
 1813–1814: Війна шостої коаліції
 1859: Друга італійська війна за незалежність
 1914–1918: Перша світова війна
 
Війни Австрії
Війни Франції